Dariusz Kobylański – polski koszykarz 
 Dariusz Kobylański – polski wydawca i fotograf